«Arcade» () — англоязычная песня голландского певца Дункана Лоуренса, представлявшего Нидерланды на конкурсе песни Евровидение 2019 в Тель-Авиве (Израиль), который он выиграл. Песня была выпущена в цифровом формате 7 марта 2019 года.

Песня была написана Лоуренсом, Джоэлем Хэ, Вутером Харди и Уиллом Ноксом. После того, как был объявлен полный список песен, «Аркада» была фаворитом на победу в конкурсе и оставалась таковой до конца конкурса.

Предыстория 
В одном из интервью Лоуренс сказал:

Во время учёбы в Рок-академии в Тилбурге я научился обращаться с большой аудиторией, не теряя при этом своей истории. Я искал истории, которые тронули меня и что-то значат для меня или кого-то ещё. Я нашел вдохновение в истории от любимого человека, который скончался в раннем возрасте. Слова и аккорды только что пришли ко мне, от всего сердца. С помощью Джоэля Хэ и Вутера Харди мы создали общую историю: Arcade. Arcade — это история о поиске любви вашей жизни. Речь идет о надежде достичь чего-то, что кажется недостижимым. Я написал много песен после того, как я написал Arcade, но Arcade почувствовал, как сердце, а также как начало поиска, как я могу прикоснуться к другим людям, моими песнями.

Конкурс песни Евровидение 
Песня была выбрана для представления Нидерландов на Конкурсе песни Евровидение 2019, после того как голландский телеведущий выбрал Дункана Лоуренса. 28 января 2019 года был проведен специальный розыгрыш, в котором каждая страна была включена в один из двух полуфиналов. Нидерланды были помещены во второй полуфинал, который состоялся 16 мая 2019 года, и должны были выступить во второй половине шоу. В итоге Лоуренс выступил 12-м и вышел в финал, который он выиграл с 498 очками.

Примечания

Ссылки 
  // Epic Orchestra. 5 мая 2020.

Песни Нидерландов на «Евровидении»
Песни — победители «Евровидения»
Песни «Евровидения-2019»
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Песни 2019 года
Синглы 2019 года
Certification Table Entry usages for Netherlands
Singlechart не указано название песни
Singlechart не указан исполнитель
Страницы с непроверенными переводами